Bittern peut désigner:
 Bittern (Victoria), localité de la banlieue de Melbourne en Australie
 Bittern Lake, village en Alberta au Canada